PFK CSKA Moskva (rusky: Профессиональный футбольный клуб ЦСКА Москва, Professionalnyj futbolnyj klub CSKA Moskva) je klub ruské Premier-Ligy, sídlící v hlavním městě Moskvě. Klub byl založen v roce 1911 původně jako OLLC Moskva (Obščestvo ljubitelej lyžnogo sporta Moskva).

Oficiálně je CSKA profesionální klub a není tak součástí sportovního klubu CSKA, přesto ale ruské ministerstvo obrany vlastní část akcií tohoto klubu. V roce 2004 klub získal sponzorskou smlouvu s ropným gigantem Sibneft, který vlastní majitel Chelsea Roman Abramovič. Ten ale akcie neodkoupil, protože podle pravidel UEFA je možné ovládat a vlastnit pouze jeden klub. Od roku 2006 se sponzorem stala banka VTB. V roce 2009 začal sezónu bez sponzora.

V roce 2005 vyhrál klub Pohár UEFA a povedlo se mu to jako prvnímu ruskému klubu. Stejně jako vyhrál treble (národní liga, národní pohár a mezinárodní pohár). V sezóně 2009/10 se klub probojoval do čtvrtfinále Ligy mistrů. V sezóně 2012/13 (už se hrálo novým systémem podzim–jaro) vyhrál klub svůj čtvrtý titul v samostatné ruské lize (jedenáctý, pokud se počítají i ligové triumfy ze sovětské éry). V sezoně 2013/14 ligový titul obhájil.

Své domácí zápasy hraje od roku 2016 na nově postaveném stadionu CSKA Moskva s kapacitou 30 000 diváků. Nový stadion leží přesně na místě, kde stával starý stadion Grigorije Fedotova, které muselo CSKA v roce 2000 opustit. V letech 2000 – 2009 hrával dočasně na slavném stadionu Lužniki pro 78 360 diváků. V roce 2010 se klub znovu přestěhoval, tentokráte mimo samotnou Moskvu do města Chimki, kde se až do roku 2016 dělil s městským rivalem Dynamem o stadion Arena Chimki pro 18 636 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1911 – OLLC Moskva (Obščestvo ljubitelej lyžnogo sporta Moskva)
 1923 – OPPV Moskva (Opytno-pokazatelnaja ploščadka Vsevobuča Moskva)
 1928 – CDKA Moskva (Centralnyj dom Krasnoj armii Moskva)
 1941 – KA Moskva (Krasnaja armija Moskva)
 1942 – CDKA Moskva (Centralnyj dom Krasnoj armii Moskva)
 1951 – CDSA Moskva (Centralnyj dom Sovětskoj armii Moskva)
 1957 – CSK MO Moskva (Centralnyj sportivnyj klub Ministjerstva oborony Moskva)
 1960 – CSKA Moskva (Centralnyj sportivnyj klub armii Moskva)
 1994 – PFK CSKA Moskva (Professionalnyj futbolnyj klub CSKA Moskva)

Získané trofeje

Vyhrané domácí soutěže

Premier Liga ( 6× )
 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16
 Ruský fotbalový pohár ( 7× )
 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13
 Ruský Superpohár ( 6× )
 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014

Sovětský svaz 
 Vysšaja liga ( 7× )
 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991
 Sovětský fotbalový pohár ( 5× )
 1945, 1948, 1951, 1955, 1991

Vyhrané mezinárodní soutěže 
  Pohár UEFA ( 1× )
 2004/05

Soupiska 
Aktuální k datu: 17. května 2020

Významní hráči 
 Vsevolod Bobrov (1945-1949)
 Albert Šestěrňov (1959-1972)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

CSKA-2 Moskva 

CSKA-2 Moskva, dříve znám také pod názvy CDKA-2 Moskva nebo Čajka-CSKA Moskva, byl rezervní tým moskevského CSKA. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1992, kdy se v PFL (3. nejvyšší soutěž) umístil na 13. místě. Rezervní tým zanikl v roce 1994.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

CSKA-d Moskva 

CSKA-d Moskva, později znám také pod názvem CSKA-2 Moskva, byl druhý rezervní tým moskevského CSKA. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1993, kdy se v PFL (3. nejvyšší soutěž) umístil na 7. místě. Rezervní tým zanikl v roce 2000.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

 
CSKA
Fotbalové kluby založené v roce 1911
Vítězové Poháru UEFA

Sportovní kluby v Moskvě
Moskva
Fotbal v Moskvě
Ruské vojenství